Сальников, Владимир: 
 Сальников, Владимир Валерьевич (род. 1960) — советский пловец, президент Всероссийской федерации плавания (с 2010).
 Сальников, Владимир Владимирович (1959—2003) — советский и российский актёр.